Csehország
 Kojetice, település a Mělníki járásban
 Kojetice, település a Třebíči járásban
 Kojetice, Ústí nad Labem településrésze az Ústí nad Labem-i járásban